Pattis ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pattis (* 1998), italienischer Langstreckenläufer
 Erich Pattis (1902–1996), Tiroler Architekt
 Hans Pattis (1897–1933), Südtiroler Tropenmediziner und Missionsarzt

Siehe auch:
 Patis